Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Sláva Doseděl 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Novák (Campione)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Sláva Doseděl (finale)

 Carlos Costa (primo turno)
 Nicklas Kulti (quarti di finale)
 Gustavo Kuerten (semifinali)
 Grant Stafford (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1997